Яблонец:

Топонимы

Россия 
 Яблонец — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Яблонец — деревня Струго-Красненском районе Псковской области.

Украина 
 Яблонец — посёлок городского типа в Емильчинском районе Житомирской области.

Чехия 
 Яблонец-над-Нисоу — город в Чехии, в районе Яблонец-над-Нисоу Либерецкого края.
 Яблонец-над-Йизерой — город в Чехии, в районе Семили Либерецкого края.
 Яблонец-над-Нисоу — район Либерецкого края Чехии

Другое 
 «Яблонец» — чешский футбольный клуб из города Яблонец-над-Нисоу.